Seletar peut faire référence à :
 Orang Seletar, une population autochtone de la péninsule Malaise et de Singapour ;
 , une zone de développement urbain (ou zone de planification) de Singapour, dans laquelle se trouve l'aéroport de Seletar.